Ржица
 Ржица — рожь (ласковое название).
 Ржица — славянский мифический персонаж полудница.
 Ржица — река в Пензенской области, приток Костыляйки.